La expresión Genio y figura puede referirse a:
 Genio y figura, una obra de teatro de Joaquina García Balmaseda publicada en 1861.
 Genio y figura, una novela de Juan Valera publicada en 1897.
 Genio y figura, una obra de teatro de Arniches, Abati y García Álvarez estrenada en 1910.
 Genio y figura, una película mexicana estrenada en 1953.
 Genio y figura, un programa de televisión emitido por Antena 3 en 1994.